Carlos Vera (25 de junho de 1976) é um árbitro de futebol equatoriano.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Equador
Árbitros da Copa América de 2011
Árbitros da Copa do Mundo FIFA de 2014